Tabach ist ein Gewässername:

 Tabach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) nach Langenbeutingen, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Tabach (Brünnibach), linker Zufluss des Brünnibachs (linker Oberlauf des Mattenbachs) bei Gotzenwil, Stadt Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich